Zaoui est un patronyme porté notamment par : 

 André Zaoui (1916-2009), rabbin français ; 
 André Zaoui (1941-), physicien français ; 
 Amin Zaoui (1956-),  écrivain algérien ; 
 Michel Zaoui, avocat français ; 
 Mourad Zaoui (1980-), acteur marocain ; 
 Pierre Zaoui (1968-), philosophe français ; 
 Sami Zaoui, président de l'Association des Tunisiens des grandes écoles ; 
 Samir Zaoui (1976-), footballeur international algérien ; 
 Simon Zaoui (1980-), pianiste ; 
 Yoël Zaoui (1961-), banquier d'affaires français.

Étymologie 
Patronyme d'origine nord-africaine, porté par des personnes de confession juive ou musulmane, Zaoui signifie « celui qui est originaire de Zaouia », nom de diverses localités du Maghreb. Le nom vient sans doute de l'arabe zawyat = « coin. »

Notes 

Homonymie de patronyme
Patronyme algérien
Patronyme marocain
Patronyme séfarade